Il doppio dell'Hansol Korea Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Julia Görges e Polona Hercog sono le detentrici del titolo ma la Görges ha deciso di non partecipare al doppio.
Hercog ha partecipato insieme a Irina-Camelia Begu ma sono state eliminate al primo turno da Francesca Schiavone e María José Martínez Sánchez.

Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová hanno sconfitto in finale Vera Duševina e Galina Voskoboeva per 7-65,6-4.

Teste di serie

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (campionesse)
  Vera Duševina /  Galina Voskoboeva (finale)

  Iveta Benešová /  Klára Zakopalová (semifinale)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Hansol Korea Open 2011